«Вихрь» — одна из восьми мореходных канонерских лодок типа «Дождь» Российского императорского флота. Впоследствии переоборудована в портовое судно и названа «Трал».

Постройка 
27 сентября 1878 года на эллинге Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге была заложена очередная канонерская лодка типа «Дождь», получившая название «Вихрь». 21 октября 1878 года она была зачислена в списки кораблей Балтийского флота. Паровые машины для лодки были изготовлены на заводе Эгельса в Берлине.

25 октября 1879 года лодка спущена на воду. В 1880 году вступила в строй.

Служба 
1 февраля 1892 года «Вихрь» была переклассифицирована в канонерскую лодку береговой обороны.

К 1907 году данный тип судов морально устарел и не мог в полной мере справляться со своими задачами, в связи с этим канлодки типа «Дождь» стали выводить из боевого состава флота. 1 августа 1907 года эта участь постигла и «Вихрь». Лодка была разоружена и сдана в порт на хранение.

11 мая 1908 года судно было расконсервировано и переоборудовано в портовое судно, получившее название «Трал».

16 июля 1915 года судно вновь переоборудовали в гидрографическое судно, которое передали комиссии по обзору финских шхер, где судно и служило в ходе Первой Мировой войны, обеспечивая безопасное плавание по Финскому заливу.

25 октября 1917 года лодка вошла в состав Красного Балтийского флота. 21 апреля 1921 года судно вошло в состав Морских сил Балтийского моря.

29 апреля 1927 года судно вновь исключено из списков флота и передано Комиссии государственных фондов для реализации (сдано на слом).

Командиры 
 1890—1891 капитан 2-го ранга Э. Н. Щенснович
 На начало 1904 года капитан 2-го ранга Анатолий Чис
 01.01.1910—??.05.1910 капитан 2-го ранга И. И. Ислямов

Другие должности 
 1879—1879 штурманский офицер КФШ подпоручик В. И. Егоров

Примечания

Литература 
 Расписание Адмиралов, Генералов, Штаб и обер-офицеров, Гражданских и Медицинских чинов строевого состава. С.-Петербург. Типография Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе. 1904.
 Граф Г. К. Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906—1914 / Примечания и послесловие А. Ю. Емелина. — СПб.: Издательство "Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2006. — 336 с. Тираж 2000 экз. ISBN 5-86789-164-X.

Ссылки 
 http://www.navy.su
 http://www.randewy.ru
 http://militera.lib.ru

Суда по алфавиту
Канонерские лодки России